Assing ist der Name folgender Orte:
 Assing (Taching am See), Ortschaft im Landkreis Traunstein
 Assing (Gemeinde Lesachtal), Ortschaft in der Gemeinde Lesachtal, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Assing (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan ob Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark

Assing ist der Familienname folgender Personen:
 David Assing (1787–1842), deutscher Arzt, Lyriker und Herausgeber
 Helmut Assing (* 1932), deutscher Historiker
 Ludmilla Assing (1821–1880), deutsche Schriftstellerin
 Ottilie Assing (1819–1884), deutsche Schriftstellerin, Abolitionistin
 Rosa Maria Assing (1783–1840), deutsche Schriftstellerin
 Volker Assing (1956–2022), deutscher Entomologe und Lehrer

Siehe auch:
Asing